

Geografia
Valbona - comune dell'Aragona (Spagna)
Valbona - valle dell'Albania, compresa nel parco nazionale della valle del Valbona
Valbona - fiume dell'Albania

Italia
Valbona - frazione del comune di Lozzo Atestino, in provincia di Padova
Valbona - frazione del comune di Travacò Siccomario, in provincia di Pavia
Valbona - frazione del comune di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia
Lago di Valbona - lago della provincia di Bergamo
Rio Valbona - torrente del Veneto

Onomastica
Valbona - nome proprio di persona albanese femminile